Il singolare del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florent Serra che ha battuto in finale Iván Navarro 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Potito Starace (primo turno)
 Agustín Calleri (semifinali)
 Florent Serra (Campione)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)

 Francesco Aldi (secondo turno)
 Kristof Vliegen (primo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Thierry Ascione (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2005